Okręty US Navy o nazwie USS "Lancaster", pochodzącej od miasta Lancaster:
 Pierwszy "Lancaster" był slupem o napędzie śrubowym. Zwodowany w 1858, był w służbie do momentu przekazania do Departamentu Skarbu w 1913 z przeznaczeniem na okręt kwarantanny.
 Drugi "Lancaster" był bocznokołowym parowcem zbudowanym w 1855, zakupionym przez Marynarkę w 1862. Przerobiony na taranowiec służył w czasie wojny secesyjnej i zatonął w czasie bitwy w marcu 1863.
 Trzeci "Lancaster" był okrętem towarowym zwodowanym w 1918 i służącym do przewożenia materiałów wojennych w czasie I wojny światowej i po niej. Wycofany ze służby w 1919.
 Czwarty "Lancaster" (AK-193) był okrętem towarowym i brał udział w działaniach II wojny światowej. W służbie od lipca 1944 do listopada 1945.

Lancaster